

Toponyme

Allemagne 
 Altona, quartier de Hambourg ;

Australie 
 Altona, quartier de la Ville d'Hobsons Bay, à l'ouest de Melbourne ;

Canada 
 , ville de l'Ontario ;
 Altona, ville de Colombie-Britannique ;
 Altona, ville du Manitoba ;
 Old Altona, ville du Manitoba ;

États-Unis 
 Altona, ville du Delaware ;
 Altona, ville de l'Indiana ;
 Altona, ville de l'État de New York ;
 Altona, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Altona, village de l'Illinois ;
 Altona, ville des Îles Vierges des États-Unis.

Astronomie 
 (850) Altona, astéroïde

Entreprises 
 Altona, ancienne société de construction d'automobile d'Anvers en Belgique
 Altona, société fabricante de peinture aérosol

Littérature 
 Les Séquestrés d'Altona, pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre

Voir aussi